Die Maltese Premier League 1988/89 war die 74. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 22. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Rabat Ajax und Naxxar Lions Absteiger FC Mosta. Rabat war erstmals seit der Saison 1986/87 wieder erstklassig, Naxxar erstmals seit der Saison 1948/49.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Abstieg) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Abstiegs-Playoff 
Die punktgleichen Teams  auf den Plätzen 6 bis 8 ermittelten den zweiten Absteiger

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198889
Fußballsaison 1988/89